Mandla Greatful Masango (Kwaggafontein, 1989. július 18. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Kaizer Chiefs FC középpályása.

Jegyzetek 

1989-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kaizer Chiefs labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek